USS Triton ha sido el nombre utilizado por cuatro buques de la Armada de los Estados Unidos.

, fue un remolcador dado de alta en 1889, y de baja en 1930.
, fue un remolcador que presto servicio durante 1918. 
, fue un submarino dado de alta en 1940, hundido por los japoneses en 1943.
, fue un submarino dado de alta en 1958, y de baja en 1969.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos